Бозша — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бозша — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бозша — село в Майском районе Павлодарской области.